Бур-Кем:

 Бур-Кем (приток Воли) — река в России, протекает в Республике Коми
 Бур-Кем (приток Ижмы) — река в России, протекает в Республике Коми